Алмас Маратулы Тюлюбай (; 18 апреля 2001, Темиртау, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Шахтёр» Караганда.

Клубная карьера 
Воспитанник карагандинского футбола. Футбольную карьеру начинал в 2019 году в составе клуба «Шахтёр U-21» во второй лиге. 17 августа 2021 года в матче против клуба «Кызыл-Жар СК» дебютировал в кубке Казахстана (1:8). 10 апреля 2022 года в матче против клуба «Мактаарал» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (5:1), выйдя на замену на 83-й минуте вместо Тимура Досмагамбетова.

Достижения 
 «Шахтёр» Караганда
 Финалист Кубка Казахстана: 2021

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Шахтёр-М»
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда